Sor puede referirse a:
 Fernando Sor (1778-1839), compositor español;
 (4865) Sor, asteroide llamado así en memoria de dicho compositor;
 Sor (Ariège), una comuna francesa;
 Río Sor, un río de Galicia; o
 Sor o monja. Es la abreviatura del término italiano sorella (hermana).
Sobre-relajación sucesiva. Método numérico para estimar soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.